Als Pontifikat werden heute im Allgemeinen Amt, Amtszeit und Würde des Papstes der römisch-katholischen Kirche bezeichnet.  Das Wort leitet sich von seinem Titel Pontifex Maximus her, den einst der oberste Priester des römischen Staatskultes getragen hatte und den die Kaiser nach der Christianisierung des Römischen Reiches dem Bischof von Rom überlassen hatten. Analog dazu werden auch Amt und Amtszeit eines Bischofs Pontifikat genannt, der folglich nicht Summus Pontifex wie der Papst, sondern beim feierlichen Pontifikalgottesdienst einfachhin Pontifex heißt.

Der lateinische Begriff pontifex bedeutet ‚Brückenbauer‘. Als Titel wurde er seit der Zeit der Römischen Republik für ein Mitglied des Kollegiums der Pontifices verwendet. Dabei handelte es sich um ein Kollegium von Priestern, dem ursprünglich die Unterhaltung der Tiberbrücke im alten Rom oblag und später die Aufsicht über das ganze Religionswesen übertragen wurde. Der ranghöchste dieser Priester war der Pontifex Maximus.

Bis 1059 wurde die Inthronisation als Beginn des Pontifikats definiert. Seitdem beginnt das Pontifikat mit der Annahme der Wahl, bei Kandidaten ohne Bischofsweihe mit der direkt anschließenden Bischofsweihe. Daraus entsteht die Problematik, dass bei Papstwahlen vor 1059 das Pontifikat teilweise nicht anerkannt wurde, wenn der Papst vor der Inthronisierung starb.

Petrus war Jünger Jesu und Apostel; er gilt in der katholischen Kirche als Gründer der römischen Gemeinde und als erster Bischof von Rom. Für seinen Aufenthalt in Rom gibt es jedoch keine belastbaren Beweise.

Längste Pontifikate

Kürzeste Pontifikate

Siehe auch 
 Pontifikale
 Liste der Päpste
 Dreipäpstejahr

Weblinks

Einzelnachweise 

Papsttum